WBA har flere betydninger:

 World Boxing Association – internationalt bokseforbund.
 West Bromwich Albion F.C. (grundlagt 1878) – engelsk fodboldklub.